Пу́шкино — название населённых пунктов:

 Пушкино — посёлок городского типа в Советском районе Саратовской области России.
 Пушкино — село в Советском районе Крыма.